Trantjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Trantjärnen (Naverstads socken, Bohuslän), sjö i Tanums kommun,  (23,2 ha)
Trantjärnen, Bohuslän, sjö i Tanums kommun, 
Trantjärnen, Dalsland, sjö i Munkedals kommun,  (3 ha)
Trantjärnen (Östervallskogs socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun, 
Trantjärnet (Skillingmarks socken, Värmland), sjö i Eda kommun, 
Trantjärnen (Vänjans socken, Dalarna), sjö i Mora kommun, 
Trantjärnen, Lappland, sjö i Arjeplogs kommun,

Se även
Tranutjärn
Tranastjärnen, sjö i Vansbro kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn